

Роздільна — місто, Одеська область, Роздільнянський район

Роздільна — селище, Верхньокамський район, Кіровська область

 Роздільна — колишня назва (до 1928 року) залізничної станції Лисичин Ніс Сестрорецького напрямку Жовтневої залізниці в Санкт-Петербурзі, в селищі Лисичин Ніс.
 Роздільна — колишня назва (у XIX ст.) залізничної станції Отрожка. 

 Роздільна — гірська вершина (висота 6148 м) Паміру, через яку пролягає класичний маршрут сходження на пік Леніна. 

 Роздільна — річка по лівому берегу річки Тильпегиргин протяжністю 19 км, притока Новосибірського водосховища, що впадає у нього у місті Бердськ.

Див. також 
 Роздільна I
 Роздільна-Сортувальна
 Роздільна вулиця

Примітки